Wallerbach ist ein Gewässername:

 Wallerbach (Buchbach), rechter Zufluss Oberlauf des Buchbachs bei Markt Pressig, Landkreis Kronach, Bayern, der in die Haßlach mündet
 Wallerbach (Glött), linker Zufluss der Glött bei Winterbach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Wallerbach, auch Wallerfinger Bach, rechter Oberlauf des Herzogbachs in Neusling, Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern, der über die Osterhofener Alte Donau in die Donau mündet
 Wallerbach (Kelbke), linker Zufluss der Kelbke bei Calle, Stadt Meschede, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Wallerbach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach bei Meilenhofen, Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Wallerbach (Wallersee), nördlicher Zufluss des Wallersees auf der Gemeindegrenze von Neumarkt am Wallersee zu Köstendorf, beide Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg

Siehe auch:
 Wallbach
 Wallenbach
 Wallersbach